Thua Thien-Hue (vietnamita: Thừa Thiên-Huế) é uma província do Vietnã.

Províncias do Vietname
Golfo de Tonquim